Димо́рфная ве́ерохво́стка () — вид воробьиных птиц из семейства веерохвостковых.

Международный союз охраны природы (IUCN) относит R. brachyrhyncha к видам вызывающим наименьшее беспокойство (охранный статус LC).

Описание 
Диморфная веерохвостка — небольшая птица размером 15-16,5 см и весом 9-10 г. По цвету хвоста (главным образом) различаются две морфы, причем самец и самка в парах могут быть из разных морф.

У темной морфы верх верх тела от головы до спинки — коричневый; ближе к хвосту — насыщенно-рыжий. Хвост тёмный, в срединной части с рыжеватым основанием и светло-рыжей окаймляющей полосой. Горлышко коричневатое или охристо-серое, брюшко охристо-рыжее, подхвостье рыжее; радужная оболочка темно-коричневая; клюв черновато-коричневый, розоватый снизу; ноги светло-коричневые.

Бледная морфа светлее (причем низ тела — значительно), горлышко — охристо-серое, брюхо и подхвостье охристые; хвост равномерно бледно-серый или темно-буровато-серый с белыми полосами; чёрный цвет отсутствует.

Самка обычно немного светлее самца, в остальном самцы и самки схожи.

Распространение и места обитания 
Обитает в горных лесах Новой Гвинее от полуострова Чендравасих до востока острова, включая горы Фоджа.

Птицы предпочитает густые заросли и подлесок в чаще обычно на высоте 2000-3680 м над уровнем моря. Может встречаться и ниже — до 1160 м, и выше — до 3800-3900 м; нижний предел сильно зависит от местных условий. Ниже привычного места обитания обычно замещается чёрной веерохвосткой (). Ареалы обоих видов пересекаются в диапазоне высот 150—300 м и более.

В районах Ваги и Шредера почти все представители диморфной веерохвостки относятся к темной морфе, в центральной и юго-восточной части Новой Гвинеи преобладающая часть — к темной, а на северо-западе и северо-востоке обе формы встречаются в равных пропорциях.

Образ жизни 
Диморфные веерохвостки — насекомоядные птицы. Охотятся в средних и нижних ярусах леса, реже — в подлеске, лбычно от 0,5 до 2,5 м (иногда до 6 м). Обычно не забираются в заросли, но продираются сквозь листву, вспугивая насекомых, которых ловят в основном на лету. Часть пищи (около 15 %) добывается собирательством.

Песня представляет собой 2 высоких довольно протяжных ноты, за которыми следуют 7 быстропроизносимых звенящих нот, идущих вниз по тону; крики — писклявые и пронзительные..

Примечания

Литература 
 , Thane K. Pratt: Birds of New Guinea; Distribution, Taxonomy, and Systematics. Princeton University Press, Princeton 2016, ISBN 978-0-691-16424-3.

Ссылки 
 Boles, W. (2020). Dimorphic Fantail (Rhipidura brachyrhyncha), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.dimfan1.01

Веерохвостковые
Животные, описанные в 1871 году